U-17 Europamesterskabet i fodbold er en fodboldturnering, som afholdes af UEFA for U-17-landshold. Den startede som en U-16 tunering, men blev i 2002 ændret til U-17.

Vindere gennem tiden 
{| class="wikitable sortable"
! Verdensmestre
! År
|-
| 
| 9 (1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2017)
|-
| 
| 6 (1989, 1995, 1996, 2000, 2003, 2016)
|-
| 
| 4 (2011, 2012, 2018, 2019)
|-
| 
| 3 (1984, 1992, 2009)
|-
| 
| 3 (1985, 2006, 2013)
|-
| 
| 2 (1994, 2005)
|-
| 
| 2 (2010, 2014)
|-
| 
| 2 (2004, 2015)
|-
| 
| 1 (1982)
|-
| 
| 1 (1990)
|-
| 
| 1 (1993)
|-
| 
| 1 (1998)
|-
| 
| 1 (2002)
|-
|}

Slutrunder 

EM i fodbold